Roveň – część wsi Devičie na Słowacji
 Roveň – część wsi Podtureň na Słowacji
 Roveň – część wsi Tisovec na Słowacji
 Roveň – potok na Pogórzu Rewuckim na Słowacji
 Roveň (683 m) – szczyt na Pogórzu Rewuckim na Słowacji